

Mitologia 
 Chersidamante – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano, citato nel libro XI dell'Iliade
 Chersidamante – personaggio della mitologia greca, citato da Pseudo-Apollodoro come figlio illegittimo di Priamo
 Chersidamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Pterelao re di Tafo in Acarnania

Note